There Goes the Bride – film del 1918 diretto da Roy Clements
 There Goes the Bride – film del 1925 diretto da James W. Horne
 There Goes the Bride – film del 1932 diretto da Albert de Courville
 There Goes the Bride – film del 1980 diretto da Terry Marcel